Энн Ма́гнусон (; , , Западная Виргиния, США) — американская  и .

Биография 
Энн Магнусон родилась 4 января 1956 года в Чарлстоне (штат Западная Виргиния, США) в семье юриста и журналистки. У Энн был брат, Бобби Магнусон, который умер в 1988 году от осложнений СПИДа. Девушка посещала начальную школу и среднюю школу Джорджа Вашингтона в Чарлстоне.

После окончания Университета Денисона в 1978 году, Магнусон переехала в Нью-Йорк и была ди-джеем и исполнителем в Клубе 57 и Mudd Club на Манхэттене в период с 1979 года по начало 1980-х годов. Одним из её образов была «Аннушка», советская лаунж-певица, поющая псевдорусские лирические поп-песни. Также Энн выступала в женской перкуссионной группе, Pulsallama, с которой в 1982 году записала сингл «The Devil Lives In My Husband’s Body». Позже, в 1990-х годах, Магнусон выступала в сатирической метал-группе Vulcan Death Grip. Является одним из основателей рок-группы Bongwater.

В кино дебютировала в 1982 году в фильме «Вихрь». Позже снялась в ситкоме ABC «» (1989—92). Её фильмография также включает в себя фильмы «Голод» (1983), «Как создать идеал» (1987), «Прямая и явная угроза» (1994) и «Комната страха» (2002).

В «Нью-Йорк таймс» Магнусон называли «привлекательным театральным хамелеоном», сравнивая с Лили Томлин в части актёрского мастерства и способности точно изобразить любого персонажа.

С 21 сентября 2002 года Энн замужем за архитектором Джоном Бертрамом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Джорджа Вашингтона (Чарльстон, Западная Виргиния)
Выпускники университета Денисон
Киноактрисы США